Aline de Lima, née le  à Caxias, est une auteur-compositrice-interprète brésilienne.

Biographie  
Chanteuse, auteur-compositeur brésilienne, ayant enregistré deux albums chez le label Naïve (Arrebol, 2006 et Açaí, 2008) en France.

Discographie 
 Açaí  (2008, Naïve Records)
 Arrebol (2006, Naïve Records)

Notes et références

Liens externes 

 Spotify - Aline de Lima 

Naissance en octobre 1978
Naissance au Maranhão
Chanteuse brésilienne
Auteure-compositrice-interprète brésilienne
Artiste de Naïve Records